Wolynski bezeichnet:

 Wolodymyr, Stadt in der Oblast Wolyn der Ukraine
 Eparchie Wladimir-Wolynski, Eparchie der Russisch-Orthodoxen Kirche in Wolhynien von 992 bis 1596
 Rajon Wolodymyr, Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine

Bis Anfang 2016 trug auch Choroschiw, Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr diesen Namenszusatz (Wolodarsk-Wolynskyj).

Wolynski ist der Familienname folgender Personen:

 Akim Lwowitsch Wolynski (eigentlich Chaim Leibowitsch Flekser, 1863–1926), russischer Literaturkritiker und Kunstwissenschaftler